Департаменты Чада — административно-территориальная единица второго (среднего) уровня, сгруппированы в административные регионы и состоят из подпрефектур. После реструктуризации некоторых местных и региональных властей в октябре 2002 года, 2008 году и сентябре 2012 года в Чаде насчитывается 67 департаментов.

История 
В 1960 году Чад стал независимым от Французской колониальной империи, после чего последовал период политической нестабильности, сопровождаемым гражданскими войнами. В 2003 году в рамках децентрализации страна была административно разделена на регионы, департаменты, подпрефектуры и общины. 14 изначальных префектур были переориентированы в 17 регионов, поделенные в свою очередь на департаменты (всего 18 регионов, включая столицу Нджамену, которая делится на 10 городских районов). Управление департаментов осуществляется префектами. В феврале 2008 года в Чаде были 61 департамент в составе 22 регионов (вместе с Нджаменой).

В 2012 году произошла новая реструктуризация: регион Эннеди был разделён на два (Восточный и Западный), в других регионах появились департаменты Западный Бахр-эль-Газаль, Ириба, , Мегри,  и . В связи с этим на 2016 год в Чаде насчитывается 23 региона (вместе с Нджаменой), которые делятся на основе населения и административного удобства на 67 департаментов и 270 подпрефектур.

Список департаментов

См. также 
 Административное деление Чада

Примечания 

Чад